Leone III Isaurico (ca. 675-741) – imperatore bizantino
 Papa Leone III († 816) – papa del IX secolo
 Leone III d'Armenia (1236-1289) – re della Piccola Armenia